Edward Jonathan Davey, dit Ed Davey, né le , est un homme politique britannique.

Biographie 
Né à Annesley Woodhouse dans le Nottinghamshire, il a fait ses études à Jesus College (Université d'Oxford) et à l'Université de Londres.

Membre des Libéraux-démocrates, il était ministre de l'Énergie et du Changement climatique dans le gouvernement Cameron, du  au . Il était élu membre du Parlement pour Kingston and Surbiton en 1997, mais lors des élections de 2015, il perd son poste de MP, battu de peu par James Berry, avec 34,5 % des voix contre 39,2 % à son adversaire conservateur.

Il est réélu membre de la Chambres des communes pour Kingston and Surbiton lors des élections de 2017 et 2019.

Résultats électoraux

Chambre des communes

Liens externes 
 Site officiel

Notes et références 

Naissance en décembre 1965
Naissance dans le Nottinghamshire
Représentant de l'Angleterre à la Chambre des communes
Membre du Conseil privé du Royaume-Uni
Étudiant de Jesus College (Oxford)
Secrétaire d'État à l'Énergie et au Changement climatique
Étudiant au Birkbeck, université de Londres
Député des Libéraux-démocrates  (Royaume-Uni)
Député du 52e Parlement du Royaume-Uni
Député du 53e Parlement du Royaume-Uni
Député du 54e Parlement du Royaume-Uni
Député du 55e Parlement du Royaume-Uni
Député du 57e Parlement du Royaume-Uni
Député du 58e Parlement du Royaume-Uni